Nova Viçosa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Viçosa (ort), Bahia, 
 Nova Viçosa (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar